Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2012 - turniej wyłaniający mistrzynie Wyspy Księcia Edwarda i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2012. Turniej finałowy odbył się w dniach 20-23 stycznia 2012 w Charlottetown na lodowisku Charlottetown Curling Club.

Podobnie jak przed rokiem na szczeblu prowincjonalnym rywalizowało ze sobą 6 zespołów. Zmieniono natomiast system rozgrywek. W tym roku rozegrano Round Robin, która wyłoniła 3 najlepsze drużyny.

Tytułów mistrzowskich broniła Suzanne Birt, która uplasowała się na 4. miejscu. Po złote medale sięgnął zespół Kim Dolan. W turnieju krajowym reprezentacja prowincji zajęła 12., ostatnie miejsce.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
23 stycznia 2012; 18:30

Półfinał 
22 stycznia 2012; 15:00

Round Robin

Sesja 1. 
20 stycznia 2012; 11:00

Sesja 2. 
20 stycznia 2012; 16:00

Sesja 3. 
21 stycznia 2012; 13:30

Sesja 4. 
21 stycznia 2012; 18:30

Sesja 5. 
22 stycznia 2012; 10:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa Prince Edward Island Scotties Tournament of Hearts 2011

2012 w curlingu
2012
2012 w Kanadzie